«Maiao» puede referirse a:

 Maiao, isla que forma parte de las Islas de Barlovento, de la Polinesia Francesa.
 Maiao, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Moorea-Maiao.